Der Rogers Cup 2004 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Montreal. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 31. Juli bis 8. August 2004 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Jelena Lichowzewa mit 6:1 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Ai Sugiyama mit 6:0 und 6:3 gegen Liezel Huber / Tamarine Tanasugarn.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2004 fand vom 31. Juli bis 2. August 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Montreal